San Juan Bautista Atatlahuca kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Atatlahuaca, ort, Oaxaca, San Juan Bautista Atatlahuca, 
 San Juan Bautista Atatlahuca (kommun i Mexiko), Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar